Меркурий-ГТК — белорусский футзальный клуб из Бреста. Клуб основан в 2005 году. В 2015 году клуб был восстановлен. Чемпион Беларуси, двукратный обладатель кубка Беларуси.

Достижения 
  Чемпионат Беларуси:
 Чемпион: 2015/2016
  Кубок Беларуси:
 Обладатель: 2005/2006, 2015/2016
  Кубок УЕФС:
 Обладатель: 2006

Статистика выступлений

Чемпионаты Беларуси 
Баланс игр в Чемпионате Беларуси:

Баланс игр в Кубке Белоруссии:

Примечания

Ссылки 
 Сайт Брестской таможни

Клубы по футболу в залах Белоруссии